Кубок КОНМЕБОЛ 1992 — 1-й розыгрыш турнира. Первый трофей завоевал бразильский клуб «Атлетико Минейро».

Первый раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок КОНМЕБОЛ 1992 на сайте RSSSF

1992
1992 год в футболе